Daugreilh désigne un nom de famille :

Patronymes 
 Martine Daugreilh, née en 1947, femme politique
 Sahra Daugreilh, actrice 
 Xavier Daugreilh (né en 1966), acteur et réalisateur

Homonymie de patronyme